Miles Creek ist der Name folgender  Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Miles Creek (Indiana), Fluss im Rush County, Bundesstaat Indiana  
 Miles Creek (Kalifornien), Fluss im Merced County, Bundesstaat Kalifornien  
 Miles Creek (Michigan), Fluss im Ontonagon County, Bundesstaat Michigan  
 Miles Creek (Roanoke River), Fluss im Mecklenburg County, Bundesstaat Virginia

Siehe auch:
 Mile Creek